Borsselen ist – als Borssele – der Name eines Ortes an der Westerschelde, der heute zu Borsele gehört; von ihm leitet sich der Name einer niederländischen Adelsfamilie ab.

Siehe: Borsselen (Adelsgeschlecht)

Wichtige Familienmitglieder sind:
 Frank II. von Borsselen (* wohl 1396; † 1470)
 Adrian von Borsselen (* wohl 1417; † 1468)
 Heinrich II. von Borsselen († 1474)
 Wolfhart VI. von Borsselen († 1487)